Irina Pawlowna Chromatschowa (, wiss. Transliteration; englische Schreibweise Irina Khromacheva; * 12. Mai 1995 in Moskau) ist eine russische Tennisspielerin.

Karriere 
Chromatschowa bevorzugt Sand- und Rasenplätze. Auf Turnieren des ITF Women’s Circuit gewann sie bisher 16 Einzel- und 23 Doppeltitel.

Im Oktober 2016 war sie im Einzel erstmals in den Top 100 der Weltrangliste platziert; ihre beste Position erreichte sie mit Platz 89 im Februar 2017.

Seit 2013 spielt Chromatschowa für die russische Fed-Cup-Mannschaft; sie absolvierte bislang vier Partien, die sie allesamt verloren hat.

Turniersiege

Einzel

Doppel

Weblinks 

 
 
 
 Website von Irina Chromatschowa (englisch)

Billie-Jean-King-Cup-Spielerin (Russland)
Russe
Geboren 1995
Frau